

Каменський район — район, Алтайський край
 Каменський район — район, Воронезька область
 Каменський район — район, Пензенська область
 Каменський район — район, Ростовська область
 Каменський район — район, Тульська область

Колишні райони 
 Кам'янський район — колишня назва Таскалинського району (1933—1993) Західно-Казахстанської області (Казахтсан)
 Кам'янський район — колишня назва Кувшиновського району (1929—1963) Тверської області (Росія)

Див. також 
 Каменський міський округ
 Кам'янський район

ru:Каменский район